Фазекаш () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Фазекаш, Кристина (род. 1980) — венгерская гребчиха-байдарочница.
 Фазекаш, Ласло (род. 1947) — венгерский футболист и тренер.
 Фазекаш, Роберт (род. 1975) — венгерский легкоатлет, метатель диска.
 Фазекаш, Штефан (1898—1967) — английский шахматист, международный мастер (1953).